Plusieurs canons ont un calibre de , notamment dans la Marine française :
 le canon de 138 mm modèle 1870 ;
 le canon de 138 mm modèle 1884 ;
 le canon de 138 mm modèle 1887 ;
 le canon de 138 mm modèle 1888-91 ;
 le canon de 138 mm modèle 1893 ;
 le canon de 138 mm modèle 1910 ;
 le canon de 138 mm modèle 1927 ;
 le canon de 138 mm modèle 1929.